Jordanhill – przedmieście Glasgow w Szkocji. Położone na północny zachód od centrum Glasgow.
 Jordanhill (stacja kolejowa) – stacja kolejowa Jordanhill jest podmiejską stacją w okolicy Jordanhill na zachodniej stronie Glasgow w Szkocji.
 Jordanhill College – Wydział Edukacji na University of Strathclyde.
 
 Hillhead Jordanhill RFC – klub rugby z siedzibą w Glasgow.
 Jordanhill School – szkoła w Glasgow.
 Jordanhill Parish Church – kościół parafialny.

Glasgow